Фалкенберг може бити:

 Фалкенберг (Марк), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Меркиш-Одерланд.
 Фалкенберг (Доња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Ротал-Ин.
 Фалкенберг (Горњи Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Тиршенројт.
 Фалкенберг (Елстер), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Елбе-Елстер.
 Фалкенберг (Шведска)